Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Ann Kiyomura e Paula Smith che hanno battuto in finale Mary Lou Daniels e Wendy White 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Candy Reynolds (semifinali)
 Ann Kiyomura /  Paula Smith (campionesse)

 Mary Lou Daniels /  Wendy White (finale)
 Sue Barker /  Anne Hobbs (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1982